Москва-Пекин:

 Москва-Пекин — советская песня 1949 г.
 Поезд Москва — Пекин.
 Москва-Пекин — проектируемая высокоскоростная железнодорожная магистраль (по некоторым источникам: Пекин-Москва).